Суперкубок Естонії з футболу 2012 — 17-й розіграш турніру. Матч відбувся 6 березня 2012 року між чемпіоном та володарем кубка Естонії Флорою та фіналістом кубка Естонії Трансом.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 
 Матч на transfermarkt 

2012
Естонія
Спортивні змагання в Таллінні